Dit is een Lijst van Franse kazen met het AOP-keurmerk. De kazen hebben zowel het AOC-keurmerk als het AOP-keurmerk. Per 1 januari 2012 is het AOC-keurmerk vervangen door het geelrode Europese AOC/AOP-keurmerk.

 
Franse kaas met het AOP-keurmerk
Lijst
Kazen